Дмитрий Сергеевич Гордиевский () — российский шахматист, гроссмейстер (2017).

Бронзовый призёр Кубка России 2017 года.

Второй призёр командного чемпионата России 2019 года в составе московской команды «ШСМ Legacy Square Capital».

Чемпион Москвы (2013, 2017). Второй призёр чемпионата Москвы по блицу (2018).

Участник чемпионатов мира по рапиду и блицу (2018).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты России